Cerasa è un vocabolo utilizzato nell'Italia centro-meridionale che sta per "ciliegia". 

Può riferirsi anche a:
 Cerasa – frazione di San Costanzo in provincia di Pesaro e Urbino
 Diocesi di Cerasa – antica diocesi e sede titolare della Chiesa cattolica

Persone
Claudio Cerasa – giornalista italiano
  Giuseppe Cerasa  – giornalista italiano
 Remo Cerasa – ciclista italiano